Das Damendoppel der French Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Laryssa Sawtschenko und Helena Suková gegen Steffi Graf und Gabriela Sabatini, das Savchenko und Suková in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1989